

Sigle 
 Director of Naval Intelligence, vedasi Naval Intelligence Division.
 Direct Normal Insolation, ovvero Radiazione Solare Diretta

Codici 
 DNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wad Medani (Sudan)